Rue Niepce à Lyon ;
 Rue Niepce à Paris.